

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Italy – città della Contea di Ellis, Texas
 Italy – città della Contea di Yates, New York

Altro 
Italy – poemetto di Giovanni Pascoli
 Italy – album di Joe Diorio del 1989

Altri progetti